Rio Xavante kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio das Vertentes, vattendrag, Mato Grosso, 
 Rio Xavante (vattendrag i Brasilien), Tocantins, 

Robotskapade Brasilienförgreningar